Ремета () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Ремета () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Ремета.

Див. також
 Ремець